Bank Austria TennisTrophy 2010 — 36-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 23 по 31 октября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Юрген Мельцер
 Парный разряд —  Оливер Марах и  Лукаш Кубот

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Erste Bank Open
 Мировой тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2010 года
2010